Българските акционни комитети са патриотични организации на българите в Македония, съществували през 1941 година и подготвили анексията на по-голямата част от областта от България след разгрома на Кралство Югославия и Гърция от Германия по време на Втората световна война.

Предистория 

Появата на българските комитети е обусловена от инвазията в Югославия от Нацистка Германия, която предопределя края на югославското (сръбско) управление в региона, възприемано като потисническо от македонските българи. Те също са окуражавани от приятелските взаимоотношения между Нацистка Германия и България и от надеждата, че след като германската армия си замине, българската ще я последва в заемането на териториите. Сърбите на отговорни постове напускат по-голямата част от региона, не защото се страхуват от германците, а главно поради репресиите на местната българска популация.

След навлизането на немските войски в Югославия деецът на ВМРО Васил Хаджикимов, заедно с адвоката Стефан Стефанов преминават границата на 7 април 1941 г. и на 9 април с немски камион се добират до Скопие, където се свързват с адвоката Благой Попанков, търговеца Илия Атанасов и доктор Делчо Зографски.

На 8 април в Галички хан в Скопие се събират бивши дейци на ВМРО, политици и безпартийни по покана на комуниста Трайко Попов. Сред присъстващите от страна на ВМРО са Димитър Гюзелов, Димитър Чкатров, Тома Кленков и Иван Пиперков, както и привържениците на Иван Михайлов Димитър Цилев, Трайчо Чундев, Димитър Куртев, депутатът Симеон Андреев Наумов, търговецът Исак Аладжем от Кюстендил, Никола Коларов. От страна на ЮКП присъстват Коце Стоянов, Ангел Петковски и Илия Нешковски. Главен организатор е михайловистът Спиро Китинчев. На съвещанието са поканени и представителите на разглежданите като освободителни германски власти. Чкатров произнася едночасова реч, в която апелира за създаване на комитет, който да провъзгласи Македония за свободна и независима под протектората на Германия, но част от дейците са за директно издигане на идеята за присъединяване на Македония към България. Събралите се отправят незапазен апел до скопските граждани да се мобилизират, за да откажат отпор на запазената сръбска администрация.

За освобождението на предалите се след апела македонски войници били образувани комитети от местното население. Пръв почин за такъв комитет е направен в Тетово, където били съсредоточени хиляди военнопленници от Македония. Начело на акцията застанал местният адвокат Никола Павлов. Така е образуван първият български акционен комитет със задача да организира всенародна акция за помагане на македонските пленници и да съдействува пред германците или италианците за освобождението им от плен като българи.

На 11 април министър-председателят Богдан Филов пише за събранието в дневника си:

Създаване 
Пристигането на Стефанов и Хаджикимов на 9 април наклонява везните от независимост към присъединяване. След няколко дни срещи и консултации в Скопие на 13 април в дома на Китинчев се свиква ново голямо съвещание. На него се основава „Български централен акционен комитет на Македония“, а локалните комитети са наречени „местни“. Според точка 1 на решението на събранието организацията действа в територията, освободена от сръбско и гръцко робство, тоест и във Вардарска и в Егейска Македония. В разискванията има консенсус, че след пристигането на българските войски, функциите на комитета ще се променят към българските закони, така че „на местни начала да се продължи работата му от полза за Македония“.

Избран е Централен комитет от 32 души.

Централният комитет избира Изпълнителен комитет в състав:

 Стефан Стефанов от Кратово – президент,
 Спиро Китинчев от Скопие – вицепрезидент,
 Васил Хаджикимов от Щип – секретар,
 Крум Органджиев – касиер,
 Благой Попанков – съветник
 Иван Пиперков – съветник
 д-р Александър Георгиев – съветник
 Илия Атанасов - съветник.

Първата задача на Централния комитет е да се организира предаването на управлението на общината в Скопие от заварените сръбски общински органи.

Членовете на ЦК, начело с Хаджикимов, започват активни обиколки из Македония и местни български акционни комитети са основани във Велес, Битоля, Ресен, Дебър, Свети Никола, Прилеп, Щип, Кавадарци, Кочани, Тетово, Виница, Гостивар, Струга, Лерин, Воден и други. Във Велес българските акционни комитети получават активна подкрепа от популярни комунистически функционери като Панко Брашнаров и Страхил Гигов. Оглавявания от Методи Шатаров Покрайненски комитет към ЮКП благосклонното се отнася към създаването на българските комитети във всички градове на Вардарска Македония непосредствено след влизането на германските и преди навлизането на българските войски.След Кочани В. Хаджикимов отива в село Виница, където на 18 април 1941 г. се създава местен български акционен комитет. Начело на изпълнителния съвет е председателят на акционния комитет Тодор Иванов. Подпредседател е старият войвода Борис Паликрушев, секретар Лазар Иванов, касиер Тодор Герасимов, а за съветници са избрани свещеник Иван Стойков, Милан Арсов, Траян Дуданов, Симеон Герасимов, Тодор Бамов, Тодор Карамаков, Стоимен Иванов и Стоян Панев (документ № 13). [3]

На 15 април 1941 година излиза първият брой на вестник „Македония“, който е официалният орган на комитетите. На първа страница е публикувана декларация от Централния комитет, в която се казва:

Така пред варианта независимост Централният комитет избрира присъединяване към България.

Още преди 17 април, денят когато Кралство Югославия капитулира, българското правителство започва интензивни преговори с Германия и Италия за контрол над части от територията ѝ. Междуременно Италия предявява претенции към голяма част от Западна Македония, след като е окупирала още през 1938 г. Албания. От друга страна Иван Михайлов е тясно свързан с немското и италианското разузнаване, а неговата идея за създаване на самостоятелна македонска държава вече е обсъждана в Берлин и Рим. На 18 април е постигнато политическо споразумение България да поеме контрола върху територията на т. нар. Вардарска бановина до река Вардар и северно от Скопие по линията Враня-Пирот. Така на 19 април, наречен Български Великден, българските войски навлизат в Югославия без да се налага да води активни бойни действия. Българската армия е посрещната на повечето места като освободителка, а цар Борис III е обявен за „цар-обединител“. Малко по-късно, след допълнителни преговори, Охрид също е предаден на България от италианците на 24 май 1941 г. В резултат под българска администрация попадат по-големия дял от Вардарска Македония. На 7 юни 1941 г. българският областен управител на Скопие Антон Козаров издава заповед с която прекратява дейността на ЦАК и на местните акционни комитети. Причина за това решение са опасенията на София, че комитетите са под влиянието на намиращия се в Загреб водач на ВМРО Иван Михайлов.

Няколко години по-късно, по покана на Методи Андонов - Ченто на 2 август 1944 година в Пчинския манастир на Първото заседание на АСНОМ са поканени да участват и двама от бившите активисти на Българските акционни комитети. Йордан Чкатров - деец на ВМРО и близък съратник на Иван Михайлов дава принципното си съгласие, но е арестуван и впоследствие умира в затвора, като на практика не се включва в изграждането на СФРЮ. Трайче Чундев - член на ВМРО от времето на Тодор Александров се включва в процеса и впоследствие заема отговорни постове в НР Македония, но през 1949 е арестуван и осъден на смърт заради отстояване на българщината си.

Македонистки исторически фалшификации 
Югославската и Скопската историографии представят комитетите като създадени от "пристигнали от София" бивши политемигранти, предизвиквайки "реакцията на великобългарските кръгове" в Скопие с цел представяне на начинанието като народно желание за присъединяване и изтъкване на българския характер на населението, независимо че такива комитети са създадени и в намиращите се под италианска окупация Западна и Беломорска Македонии, и са обявени за "колаборационистки" и "профашистки" организации.

Бележки